Lüttich-Bastogne-Lüttich 1975 war die 61. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 20. April 1975 über eine Distanz von 246,7 km ausgetragen.
Sieger des Rennens wurde Eddy Merckx vor Bernard Thévenet und Walter Godefroot.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1975
1975